Urânio - elemento químico

Pessoas 

 Urânio (usurpador romano);
 Urânio (filósofo);